Ву́лиця Олекса́ндра Бло́ка — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Олександра Блока — вулиця у Горлівці.
 Вулиця Олександра Блока — вулиця у Києві.
 Вулиця Олександра Блока — вулиця у Луганську.

Колишні назви:
 Вулиця Блока — колишня назва вулиці Героїв поліції у місті Вінниця.
 Вулиця Блока — колишня назва вулиці Лірницька у місті Рівне.

Вулиця Олександра Блока — вулиця у Санкт-Петербурзі.
 Вулиця Олександра Блока — вулиця у Ростові-на-Дону.

Див. також 
 Вулиця Блока

Вулиці, названі на честь людей